Alberto Donini (1887-1961), scrittore, librettista e sindacalista italiano
Ambrogio Donini (1903-1991), storico italiano
Ettore Donini (1907-2010), pittore, decoratore e restauratore italiano
Giovanna Donini (1973), autrice televisiva italiana
Luca Donini (1964), sassofonista, clarinettista e compositore italiano
Pier Giovanni Donini (1936-2003), storico italiano

Pagine correlate 
Donnini